KBS puede referirse a:

 Kilobytes.
 Korean Broadcasting System, ente público de radio y televisión de Corea del Sur.
 KBS 1TV, canal de televisión propiedad de Korean Broadcasting System.
 KBS 2TV, canal de televisión propiedad de Korean Broadcasting System.
 Kyoto Broadcasting System, emisora comercial de radio y televisión de Kioto (Japón).
 Knowledge Based Systems, sistemas y tecnologías basadas en patrones de conocimiento.
 Kirjner Business School A.C. (Kirjner Institute), institución de educación superior orientada a la consultoría.